Александр Михайлович Карпов:
 Карпов, Александр Михайлович (2 сентября 1936 — 1 июня 2018) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения. Заслуженный артист России (2006).
 Карпов, Александр Михайлович (род. 1966) — российский предприниматель и политик, член Совета Федерации.